Герхард I (; ок. 1232 — ) — первый и единственный граф фон Гольштейн-Итцехо.

Биография 
Второй сын Адольфа IV, графа Шауэнбурга и Гольштейна, и его жены Хайлвиг фон дер Липпе.

После того, как отец 13 августа 1239 года удалился на покой в монастырь, Герхард I и его старший брат Иоганн вступили в управление его графствами под опёкой дяди — герцога Шлезвига Абеля.

В 1261 году Адольф IV умер, и его сыновья поделили наследство. При этом Герхард I получил Шторман, Плён и графство Шауэнбург. Своей резиденцией он сделал Итцехо.

Герхард I участвовал в войне с датчанами, отвоевал Рендсбург и Зегеберг, который передал брату. В 1262 году одержал победу в битве при Лохайде.

После смерти брата (1263 год) стал опекуном его сыновей, регентом Киля и Зегеберга.

Герхард I умер 21 декабря 1290 года. Его сыновья Герхард II, Адольф VI и Генрих поделили Гольштейн-Итцехо на 3 графства: Гольштейн-Плён, Гольштейн-Шауэнбург и Гольштейн-Рендсбург.

Семья 
Жена (свадьба ок. 1250) — Елизавета (ум. ок. 1280), дочь Иоганна I Мекленбургского. Дети:
 Лиутгарда (ок. 1251—1289), 1-й муж Иоганн Брауншвейг-Люнебургский, 2-й муж Альбрехт фон Ангальт-Кётен.
 Иоганн (ок 1253—1272), пробст в Гамбурге
 Герхард II (1254—1312), граф фон Гольштейн-Плён
 Адольф VI (1256—1315), граф фон Гольштейн-Шауэнбург
 Генрих I (1258—1304), граф фон Гольштейн-Рендсбург
 Елизавета, муж — граф Бурхард II фон Вёльпе
 Альбрехт, умер в молодом возрасте
 Гедвига (1264—1325), жена короля Магнуса Шведского
 Мехтильда, муж — граф Иоганн фон Вунсторф
 Бруно, умер при жизни отца
 Оттон.

Овдовев, Герхард I женился на Адельхейде (1237—1285), дочери Бонифация II Монферратского.

Княжества Гольштейна

Примечания

Литература 
 Karl Jansen: Gerhard I. (Graf von Holstein und in Schauenburg). In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 8, Duncker & Humblot, Leipzig 1878, S. 737.
 Wilhelm Koppe: Gerhard I.. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 6, Duncker & Humblot, Berlin 1964, ISBN 3-428-00187-7, S. 265 f.
 Carsten Porskrog Rasmussen, Elke Imberger, Dieter Lohmeier, Ingwer Momsen (Hrsg.): Die Fürsten des Landes. Herzöge und Grafen von Schleswig, Holstein und Lauenburg. Wachholtz, Neumünster 2008, ISBN 978-3-529-02606-5.

Графы Гольштейна